El término Selectividad puede referirse a:

 Sensibilidad y especificidad (estadística), capacidad de nuestro estimador para dar como positivos los casos realmente enfermos, o sea, proporción de enfermos correctamente identificados.
 Selectividad radiofónica, capacidad de un sintonizador para distinguir emisoras distintas y cercanas a la frecuencia sintonizada.
 Selectividad (examen), prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios en universidades públicas y privadas de España.
 Selectividad (sistemas de potencia)

Enlaces externos